

Орловське сільське поселення — сільське поселення, Армізонський район, Тюменська область
 Орловське сільське поселення — сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Орловське сільське поселення — сільське поселення, Верхньокетський район, Томська область
 Орловське сільське поселення — сільське поселення, Орловський район, Кіровська область